Lena Goeßling, née le  à Bielefeld, est une footballeuse allemande évoluant au poste de milieu de terrain. Internationale allemande depuis  lors d'un match contre la Chine.

Statistiques détaillées

Palmarès
En club :
 Avec le VfL Wolfsburg
 Vainqueur de la Ligue des champions 2012-2013 et 2013-2014
 Championne d'Allemagne 2012-2013, 2013-2014, 2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020
 Vainqueur de la Coupe d'Allemagne 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021
En sélection :
 Championnat d'Europe 2013.
 Championne du monde des moins de 20 ans : 2004.
 Algarve Cup 2012 et 2014
 Jeux olympiques d'été de 2016

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeuse internationale allemande
Joueuse du VfL Wolfsburg
Joueuse du FSV Gütersloh 2009
Footballeuse aux Jeux olympiques d'été de 2016
Footballeuse sélectionnée plus de 100 fois en équipe nationale
Vainqueur de la Ligue des champions féminine de l'UEFA
Naissance en mars 1986
Naissance à Bielefeld